Pot Black Cup 2007 byl nebodovaný snookerový turnaj. Hraný 6. října v Sheffield City Hall v anglickém městě Sheffield. Titul z roku 2006 obhajoval Mark Williams.

Vyřazovací turnajový pavouk

Externí odkazy 
 Turnajový pavouk na World Snooker

Snooker ve Spojeném království
Snooker v roce 2007
Sport ve Spojeném království v roce 2007
Sport v Sheffieldu